Lindscheid bezeichnet

 Lindscheid (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lindscheid (Nümbrecht), Ortsteil der Gemeinde Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Lindscheid (Tholey), Ortsteil der Gemeinde Tholey, Landkreis St. Wendel, Saarland 
 Lindscheid (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Lindscheid ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Lindscheid (* 1961), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)